Муромцево — название населённых пунктов в России:

 Муромцево — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Муромцево — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Муромцево — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Муромцево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Муромцево — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Муромцево — рабочий посёлок, административный центр Муромцевского района Омской области.
 Муромцево — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.